Horvátország
Lanišće falu és község, Isztria megyében
Lanišće falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
Lanišće falu Kršan községben, Isztria megyében